O Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu é uma competição de jiu-jitsu realizada anualmente nos Estados Unidos, organizada pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). 

A primeira edição do evento foi realizada em 1995, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Categorias em disputa

Masculino e Feminino nas idades:

Juvenil 16 e 17 anos (16 e 17 anos lutam juntos)
Adulto
Master (30 a 35 anos)
Sênior 1 (36 a 40 anos)
Sênior 2 (41 a 45 anos)
Sênior 3 (46 a 50 anos)

Ligações Externas
Site Oficial

Competições de jiu-jitsu